Лепеница e топоним (леп → хубав) и може да се отнася до:

 България:
 река Лепеница в Родопите.
 пещерата Лепеница в Родопите.

 Гърция:
 Лепеница, старото име на днешното село Антуса.
 Лепеница, река в Тесалия.

 Сърбия:
 Лепеница, река, приток на Велика Морава.
 Лепеница, област по река Лепеница.
 Лепеница, село в Община Владичин хан, Пчински окръг.
 Лепеница в Мачва.

 Босна и Херцеговина:
 Лепеница, река.
 Лепеница, село в Община Киселяк.
 Лепеница, село в Община Рогатица.
 Лепеница, село в Община Тешан.

 Хърватия:
 град Лепеница.
 езеро Лепеница.